Calle del Príncipe de Vergara - straat in het district Salamanca van Madrid
 Príncipe de Vergara (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat